Chevrolet Tracker - modelo de automóvel
BitTorrent tracker - servidor que auxilia na comunicação entre dois computadores que utilizam o protocolo P2P BitTorrent

Desambiguação